

Biologie
 Lasiocampidae, la chenille d'Eggar

Personnes

  (né en 1977), musicien américain ;
  (1916-1983), joueur de cricket britannique ;
 Katharine Emily Eggar (1874-1961), compositrice et pianiste anglaise ;
 Samantha Eggar (née en 1931), actrice ;
 Tim Eggar (né en 1951), politicien britannique.